Дюмін — російське прізвище.

 Дюмін Олексій Геннадійович ( 1972) — російський воєначальник та політик, губернатор Тульської області.
 Дюмін Роман Вікторович (1977—2014) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Російські прізвища